Садово може да се отнася за:
 Садово, град в Южна България
 Села в България
 Садово (Област Благоевград)
 Садово (Област Бургас)
 Садово (Област Варна)
 Община Садово, община в Южна България